een bijnaam voor knalgas, een combinatie van waterstofgas (H2) en zuurstofgas (O2) geproduceerd door de elektrolyse van water.
 het voorvoegsel dat gebruikt wordt in een chemische benaming om een hydroxylgroep aan te duiden.